Seemann steht für:
 Seemann, umgangssprachlich für Matrose
 Seemann, Zugehöriger der Seeleute
 Seemann (Familienname), Familienname, zu Namensträgern siehe dort
 Seemann, früherer Name des Tauchartikelherstellers Subgear
 E. A. Seemann, Kunstbuchverlag
 Der Seemann, der die See verriet, Roman von Yukio Mishima (1963)

Seemann ist der Name folgender

Lieder:
 Seemann (deine Heimat ist das Meer), weltweiter Hit von Lolita aus dem Jahr 1960
 Seemann (Lied), Lied der deutschen Neue-Deutsche-Härte-Musikgruppe Rammstein aus dem Jahr 1996

Filme:
 Der Seemann und die Nonne, US-amerikanisch-britischer Kriegsfilm (1957)
 Seemann, ahoi!, US-Musikfilm von John Rich (1967)
 Popeye – Der Seemann mit dem harten Schlag, US-Musikkomödie (1980)

Siehe auch:
 Sämann
 Seman (Begriffsklärung)
 Seeman
 Sjöman
 Zeeman
 Zeman
 Zemann